Felice Scifoni – scrittore, patriota, notaio, traduttore e bibliotecario italiano
 Giovanni Scifoni – attore, scrittore, drammaturgo, regista e conduttore televisivo italiano
 Ida Botti Scifoni – pittrice italiana
Maria Letizia Scifoni –  doppiatrice italiana